Ру́т Эли́забет Па́льм (; , , Швеция) — шведский юрист.

Элизабет Пальм получила диплом юриста в Уппсальском университете в 1959 году, затем до 1960 года преподавала в нём. С 1960 года работала в системе административных судов Швеции. В 1983 году стала советником при Правительстве Швеции, по должности входила в различные правительственные комиссии и комитеты. С 1988 по 2003 год являлась судьёй Европейского суда по правам человека. Кроме того с 1994 по 1998 год возглавляла Административный апелляционный суд Гётеборга.

В 1993—1994 годах являлась членом Арбитражной комиссии по бывшей Югославии.

Примечания 

Родившиеся в 1936 году
Судьи Швеции
Почётные доктора Уппсальского университета
Персоналии:Хельсингборг